Nisida Strongyli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Strongylí (ö i Grekland, Kreta), 
 Nisída Strongylí (ö i Grekland, Thessalien), 
 Nisída Strongýli, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar